La specialità dei 200 metri piani maschili ai XII Giochi panafricani si è svolta il 29 e 30 agosto 2019 allo Stadio Moulay Abdallah di Rabat, in Marocco.

La competizione è stata vinta dallo zambiano Sydney Siame, che ha preceduto il nigeriano Divine Oduduru (argento) e il sudafricano Anaso Jobodwana.

Podio

Risultati

Batterie
Qualificazione: i primi 2 di ogni batteria (Q) e gli 8 migliori tempi degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Vento:Gruppo 1: +0.5 m/s, Gruppo 2: -0.3 m/s, Gruppo 3: +0.4 m/s, Gruppo 4: +0.4 m/s, Gruppo 5: +0.5 m/s, Gruppo 6: +0.3 m/s, Gruppo 7: +0.2 m/s, Gruppo 8: +0.3 m/s

Semifinali
Qualificazione: i primi 2 di ogni batteria (Q) e i 2 migliori tempi degli esclusi (q) si qualificano in finale.

Vento:Gruppo 1: +0.9 m/s, Gruppo 2: 0.0 m/s, Gruppo 3: -0.2 m/s

Finale
Vento: -0.8 m/s

Note

Collegamenti esterni 
 12th African Games Athletics - Results Book - Rabat, Morocco 26th - 30th August 2019 

Atletica leggera ai XII Giochi panafricani
2019